Роставиця — річка в Україні на Придніпровській височині, ліва притока Росі
 Роставиця — село, Житомирська область, Ружинський район